Il singolare  del Mamaia Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicolas Devilder era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Blaž Kavčič ha battuto in finale 3–6, 6–3, 6–4 Julian Reister.

Teste di serie

  Marco Crugnola (secondo turno)
  Alessio di Mauro (primo turno)
  Pablo Santos (primo turno)
  Blaž Kavčič (campione)

 Boris Pašanski (secondo turno, ritiro)
 Thiemo de Bakker (primo turno, ritiro)
 Dieter Kindlmann (quarti di finale)
 Julian Reister (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Mamaia Challenger 2009